Tua (Bali), bestuurslaag in Bali, Indonesië
 Tua (Rauma), berg in Rauma, Noorwegen
 Theologische Universiteit Apeldoorn
 TUA, Technological University of the Americas, onderwijsinstelling in Paramaribo, Suriname